Incasso Bank, voormalige bank in Nederland met het hoofdkantoor in Amsterdam
Incassobank (Utrecht), bankgebouw in de Nederlandse stad Utrecht